Одило́н Коссуну́ (; род. 4 января 2001, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, защитник немецкого клуба «Байер 04».

Карьера 
Одилон Коссуну — воспитанник клуба «АСЕК Мимозас». В январе 2019 года перешёл в шведский «Хаммарбю». Первый матч в чемпионате Швеции сыграл 1 апреля 2019 года (против «Эльфсборга». Всего в Аллсвенскан молодой защитник отыграл 9 матчей и летом 2019 года заключил контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

В июле 2021 года подписал пятилетний контракт с немецким «Байером 04».

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Байер 04»